Vitrolles est un toponyme qui peut désigner :

 Vitrolles (Bouches-du-Rhône), commune française des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Vitrolles (Hautes-Alpes), commune française des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Vitrolles-en-Lubéron, commune française du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Voir aussi 
 Eugène François Auguste d'Arnaud, baron de Vitrolles (1774-1854), homme politique, ministre.
 René d'Arnaud, vicomte de Vitrolles (1899-1993), général de division aérienne ;
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France